Larry Towell – fotografo canadese
 Mike Towell – pugile britannico
 Richie Towell – calciatore irlandese